Михаил Лисицын:
 Лисицын, Михаил Александрович (1871—около 1918) — русский музыкальный публицист и композитор.
 Лисицын, Михаил Михайлович (1862—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Лисицын, Михаил Семёнович (1891—1961) — советский хирург, заслуженный деятель науки РСФСР.